The Sound – gruppo musicale britannico
 Sound – miniserie televisiva diretta da Biagio Proietti
 Sound – tipo di insenatura rocciosa
Sound – centro abitato dell'Inghilterra nel Cheshire